Höbel ist der Familienname folgender Personen:

 Mathäus Höbel (* um 1540; † nach 1605), Baumeister und Architekt der deutschen Renaissance
 Susanne Höbel (* 1953), deutsche Übersetzerin
 Wolfgang Höbel (* 1962), deutscher Journalist, Redakteur, Musik- und Theaterkritiker